Angelica procera är en flockblommig växtart som beskrevs av Richard Anthony Salisbury. Angelica procera ingår i släktet kvannar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kvannar
procera